Svatý Jiří se může vztahovat k více osobám, místům nebo stavbám:

Osoby 
 Svatý Jiří – katolický světec ze 3. – 4. století, zemský patron Anglie
 Svatý Jiří Limniota († asi 730) – katolický světec, mnich, mučedník

Místa 
 Svatý Jiří (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Sfântu Gheorghe – česky Svatý Jiří – město v Rumunsku
 Sfântu Gheorghe (Tulcea) – česky Svatý Jiří – obec v Rumunsku v deltě Dunajep

Vojenství 
 Svatý Jiří (korouhev) – korouhev českých a moravských žoldnéřů pod vedením Jana Sokola z Lemberka v bitvě u Grunwaldu (1410)

Související články 
 Socha svatého Jiří (Pražský hrad)
 Svätý Jur – slovenské město
 San Giorgio
 St. George
 Sankt Georgen
 Kostel svatého Jiří
 Kříž sv. Jiří (rozcestník)
 Svatý Jiří Vítězný (ruská mince)